Les trématosauridés (Trematosauridae) forment une famille éteinte de grands amphibiens temnospondyles ayant vécu durant le Trias. Durant le Trias moyen, ils s'étaient répandus dans toute la Laurasie et le Gondwana, des fossiles ayant été trouvés en Europe, en Asie, à Madagascar et en Australie.

Classification 
Ils sont l'une des familles les plus dérivées de la super-famille des Trematosauroidea en ce sens qu'ils sont la seule famille à avoir un mode de vie entièrement marin. Les museaux longs et minces sont les caractéristiques des trématosauridés, certains membres ayant des rostres ressemblant à ceux des gavials modernes. Traditionnellement, deux sous-familles au sein des Trematosauridae peuvent être identifiées, les  à nez relativement court et les  à long nez. Une troisième sous-famille, Tertreminae, a été nommée en 2000 et comprend des formes à museau large comme . Ci-dessous, un cladogramme de Steyer (2002) montrant les relations phylogénétiques des trématosauridés :

Un possible trématosauridé a été trouvé dans la  dans le , en Chine. Si cette analyse est exacte, elle fait des Trematosauridae l'une des lignées les plus anciennes des Temnospondyli, ayant duré aussi récemment que la fin du Jurassique.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Temnospondyli
 Stereospondyli
 Trematosauroidea

Liens externes 
  Trematosauridae sur 

Famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Taxon fossile décrit en 1919